Penumbra (aus lat. , zu dt. „Halbschatten“) steht für:

 Halbschatten
 Penumbra (Band), französische Death-Metal-Band
 Penumbra (Medizin), die bei einem Hirninfarkt unmittelbar an die zentrale Nekrose angrenzende Zone
 Penumbra (Sonnenflecken), dunkle Gebiete innerhalb von Sonnenflecken
 Penumbra (Spieleserie), Computerspiel-Dilogie
 Penumbra (Unternehmen), US-amerikanischer Medizintechnikhersteller
 Penumbra (Wahrnehmungspsychologie), weicher, unscharfer Umriss eines Schattens

Siehe auch:
 Die sonderbare Buchhandlung des Mr. Penumbra, 2012 erschienene Debütroman des amerikanischen Schriftstellers Robin Sloan
 Umbra